Trnjani est un toponyme qui peut désigner :
Trnjani, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Trnjani, un village de Croatie situé dans la municipalité de Garčin, comitat de Brod-Posavina.